Attribut har flere betydninger:
 Attribut (sprog) - led der lægge sig til et navneord
 Attribut (kendetegn) – kendetegn til en person eller gud
 Attribut (datalogi) – Indenfor datalogi er en attribut en specifikation, som definerer en egenskab af et objekt, element - eller fil